Een verkeersweg:
N605 (België)
N605 (Frankrijk)
N605a (Frankrijk)
N605 (Nederland), zie Provinciale weg 605